Peunayong (Kuta Alam), een plaats in Indonesië
Peunayong (Peukan Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing